Campini ist der Familienname folgender Personen: 

 Otto Campini (1872–1951), italienischer Militär und Ehemann von Hélène d’Orléans
 Secondo Campini (1904–1980), italienischer Ingenieur

siehe auch: 
 Campini-Caproni C.C.2, italienisches thermogetriebenes Flugzeug